Kinch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brita Kinch (1922–1994), flygvärdinna och målare
 Gunnar Kinch (1942–2015), rocksångare
 Helvig Kinch (1872–1956), dansk konstnär
 Jakob Frederik Kinch (1817–1888), dansk historiker
 Karl Kinch (1892–1981), teaterchef, skådespelare , regissör och producent
 Karl Kinch (ishockeyspelare) (född 1987)
 Karl Frederik Kinch (1853–1921), dansk arkeolog
 Knut Kinch
 Lasse Kinch (född 1943), sportjournalist i radio och TV
 Olle Kinch (1923–1992), regissör, film- och teaterproducent

Danska efternamn
Svenska efternamn